IRT steht als Abkürzung für:

 Imagery Rehearsal Therapy (oder auch Imagery Rehearsal Treatment), eine Therapieform für Albtraumpatienten, bei der mit Visualisierung gearbeitet wird
 Imaginatives Resonanz-Training, eine Methode der Selbstheilung durch angeleitete Meditation und Visualisierung
 immunreaktives Trypsin, ein laborchemischer Marker als Neugeborenen-Screening für Mukoviszidose (in vielen europäischen Ländern etabliert, seit 2016 auch in Deutschland)
 Institut für Regelungstechnik an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
 Institut für Rundfunktechnik, das Forschungsinstitut aller öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz
 Institute of Innovative Radiotherapy (iRT) am Helmholtz Zentrum München. 
 Integrated Reservation Ticket, Fahrkarte mit integrierter Reservierung, siehe Globalpreis
 Interactive Response Technology, ein Verfahren in klinischen Studien, um die Verfügbarkeit der Medikation auf verschiedenen klinischen Studienzentren zu optimieren
 Interborough Rapid Transit, eine ehemalige Betreibergesellschaft der New York City Subway
 IR Tanger, ein marokkanischer Fußballverein
 Iran Time, eine Zeitzone
 Isochronous Real-Time, eine Protokollstufe im Ethernet, siehe Profinet
 Item Response Theory, ein Begriff aus dem Bereich "Psychologische Testverfahren", siehe Probabilistische Testtheorie

IRT